|-
| 169801 - || || 19 d'agost de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 169802 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169803 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169804 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169805 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169806 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169807 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169808 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169809 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169810 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169811 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169812 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169813 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169814 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169815 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 169816 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169817 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169818 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169819 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169820 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 169821 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169822 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169823 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169824 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169825 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169826 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169827 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169828 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169829 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169830 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169831 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169832 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169833 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169834 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169835 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169836 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169837 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169838 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169839 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169840 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169841 - || || 2 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169842 - || || 2 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169843 - || || 4 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 169844 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169845 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169846 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169847 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169848 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169849 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169850 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169851 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169852 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169853 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169854 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169855 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169856 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169857 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169858 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169859 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169860 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169861 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169862 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169863 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169864 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169865 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169866 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169867 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169868 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169869 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169870 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169871 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169872 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169873 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169874 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169875 - || || 7 de setembre de 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 169876 - || || 3 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 169877 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169878 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169879 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169880 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169881 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169882 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169883 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169884 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169885 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169886 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169887 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169888 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169889 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169890 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169891 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169892 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169893 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169894 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169895 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169896 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169897 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169898 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169899 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169900 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

9